Шиллук — нилотский язык народа шиллук. Распространён в Южном Судане. Используется письменность на основе латинской графики.

Письменность 
Алфавит шиллук:

Нилотские языки
Языки Судана
Языки Южного Судана